USS Ingraham ist der Name von vier Schiffen der United States Navy. Sie wurden nach Duncan Ingraham benannt.

USS Ingraham (DD-111), ein Zerstörer der Wickes-Klasse, in Dienst bis 1936
USS Ingraham (DD-444), ein Zerstörer der Gleaves-Klasse, in Dienst bis 1942
USS Ingraham (DD-694), ein Zerstörer der Allen-M.-Sumner-Klasse, in Dienst bis 1971
USS Ingraham (FFG-61), eine Fregatte der Oliver-Hazard-Perry-Klasse, aktiv in Dienst